Биг-Хол — река в Монтане.
 Биг-Хол — маар в Орегоне.
 Биг-Хол — перевал на севере Скалистых гор.
 Биг-Хол — национальный лес на Западе США.
 Биг-Хол — огромный недействующий алмазный рудник в городе Кимберли (ЮАР).